Военные структуры Европейского союза () включают в себя различные механизмы сотрудничества, созданные между вооруженными силами государств-членов, как на межправительственном уровне, так и в рамках институциональной структуры Евросоюза — Общей политики безопасности и обороны (CSDP) в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP).

Политика обороны главным образом находится в сфере полномочий национальных государств. Главным военным альянсом в Европе остаётся межправительственная Организация Североатлантического договора (НАТО), которая в настоящее время включает 22 государства-члена ЕС вместе с шестью европейскими членами вне ЕС (Албания, Исландия, Норвегия, Турция и Черногория, Северная Македония), а также США и Канаду. Развитие CSDP является спорным вопросом, в частности с учётом роли НАТО. Впрочем, военные формы европейской интеграции усилились в начале 21-го века, что привело к развёртыванию многочисленных миротворческих миссий ЕС и созданию . Последние, однако, никогда не участвовали в операциях, а другие недавние инициативы по военной интеграции, такие как европейские сухопутные силы, жандармерия и  являются межправительственными и существуют вне рамок CFSP.

Статья 42 Договора о Европейском союзе предусматривает существенную военную интеграцию в рамках институциональной структуры Евросоюза. Полная интеграция — это возможный вариант, который требует единогласия в Европейском совете глав государств и правительств. Сейчас он остается в политическом тупике. Статья 42 также предусматривает постоянное структурированное сотрудничество между вооруженными силами некоторых из государств-членов. По состоянию на 2015 год этот возможный вариант не используется, несмотря на многочисленные призывы к общему оборонному Союзу.

Европейские вооружённые силы

Национальные вооружённые силы 

К лету 2018 года шесть стран ЕС размещают на своей территории ядерное оружие: Франция и Великобритания имеют свои собственные ядерные программы, в то время как Бельгия, Германия, Италия и Нидерланды принимают американские атомные боезаряды в рамках . Всего ЕС обладает 525 боеголовками и принимает на своей территории между 90 и 130 боеголовок США. Страны ЕС имеют третий по величине арсенал ядерного оружия после США и России.

Вопрос о создании армии ЕС 

В данный момент каждая из стран Евросоюза сама определяет свою оборонную политику — координация здесь идет по линии НАТО, а не ЕС. По состоянию на 2016 год военнослужащие стран ЕС участвуют в 6 военных и 11 гуманитарных операциях, главным образом за пределами Старого Света, но они ведутся под флагами отдельных стран и их вооруженных сил, а не Евросоюза в целом.

Дискуссии об общих вооружённых силах активизировались в результате конфронтации между ЕС и Россией из-за Украины. С новыми призывами по поводу вооруженных сил ЕС выступили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также другие европейские лидеры и политики, как глава комитета немецкого парламента по внешней политике Норберт Рёттген, заявляющий, что армия ЕС была «европейской перспективной, время которой сейчас пришло». Статья 42 Договора о Европейском союзе была впервые применена в ноябре 2015 года после терактов в Париже, которые были описаны президентом Франции Франсуа Олландом как атака против всей Европы.

О причинах возможного создания армии в 2015 году Юнкер говорил, что с общеевропейской армией ЕС сможет отреагировать на угрозу странам — членам Евросоюза и соседним государствам. Он добавил, что таким образом Европа даст России понять, что «мы серьёзно относимся к отстаиванию ценностей Европейского союза». Министерство обороны ФРГ высказалось в поддержку идеи Юнкера о создании армии Европейского союза. По словам главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен, такая армия «показала бы миру, что между странами — членами ЕС никогда больше не будет войны». Она отметила, что необходимо предпринять как можно больше усилий для сохранения мирового порядка, который был выстроен после Второй мировой и холодной войн. Урсула фон дер Ляйен заявила, что передача национального суверенитета Брюсселю в военных вопросах вполне целесообразна и в обозримом будущем ЕС будет нуждаться в собственной армии. «Общеевропейские вооруженные силы позволят укрепить европейскую политику в сфере безопасности в свете кризисов, подобных украинскому», — заявила она.

Долгое время Великобритания была наиболее последовательным противником создания вооруженных сил ЕС. До 2016 года о необходимости «евроармии» нечасто высказывались в основном немецкие и французские политики, но проект обрёл второе дыхание после того, как Великобритания на референдуме 23 июня 2016 года высказалась за выход из ЕС. Также о том, что следует приступить к созданию общей европейской армии, в августе 2016 года неожиданно заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого поддержал его чешский коллега Богуслав Соботка. Затем предложение создать единый оборонный союз прозвучало во время неформального саммита ЕС, который прошел 17 сентября 2016 года в Братиславе (главными сторонниками подобной организации выступили Германия и Франция). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже высказался в поддержку создания подобного союза, считая, что это не противоречит НАТО. В сентябре 2016 года Франция и Германия подготовили проект предложений по модернизации европейской обороны. В нём они предложили создать единый центр управления обороной, обмен материально-техническими ресурсами и развертывание общей системы спутникового наблюдения.

В 2017 году Урсула фон дер Ляйен опровергла возможность создании единой европейской армии. Однако в мае 2018 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на конференции «Состояние союза» (The State of the Union) во Флоренции, в очередной раз заявила о необходимости создания профессиональной армии для обеспечения безопасности Евросоюза.

В ходе мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны французский президент Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию независимую от США и НАТО.

Европейский оборонный союз 
10 мая 2021 года Совет Европейского союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.

«В соответствии со своей Стратегической повесткой дня на 2019—2024 годы Совет призывает ЕС более активно следовать стратегическому курсу и укрепить свою способность действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности», — говорится в постановлении.

Это, по мнению членов Совета, позволит ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Особая роль отводится политическому проекту «Стратегический компас». Совет ЕС поручил высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить первый набросок «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре этого года.

В постановлении подчеркивается важность усиления оборонных проектов ЕС, таких как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIDP), а также Плана действий по синергии между гражданской, оборонной и космической отраслями.

В сентябре 2021 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о грядущей встрече на высшем уровне по поводу создания общеевропейского оборонительного союза с регулярными боевыми подразделениями.

См. также 
 Общая политика безопасности и обороны
 
 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Примечания

Ссылки 
 Вооруженные силы Европейского союза, 2011—2013, Чарльз Хейман.

Военные структуры Европейского союза